Possehl bezeichnet:
 Possehl, deutsches Unternehmen
 Possehl-Stiftung, aus dem Nachlass Emil Possehls entstandene Stiftung
 Possehlstraße, Straße in Lübeck

Possehl ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Possehl (1850–1919), deutscher Kaufmann, Unternehmer und Mäzen
 Julian Possehl (* 1992), deutscher Handballspieler
 Lu Possehl (* 1943), deutsche Malerin und Stahl-Bildhauerin
 Trude Possehl (1900–1994), deutsche Schauspielerin